Cavalleria o Cavallería puede referirse a:
Caballería en lenguas como el catalán o el italiano:
Cavalleria rusticana, ópera de Mascagni
De la Cavallería, apellido español que llevó una poderosa familia de origen judeoconverso

Topónimos
Cabo de Cavallería, Menorca
Faro de Cabo de Cavallería
Playa de Cavallería
Ecomuseo de Cap de Cavalleria